Kaltenöd ist der Ortsname von

 Kaltenöd (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Kaltenöd (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern